Příjmení Vinš nosí více významných osobností:

 Jaroslav Vinš (* 1947) – český lední hokejista
 Josef Vinš (* 1961) – český fotbalista
 Kateřina Vinšová (* 1948) – česká romanistka a překladatelka
 Miloslav Vinš (1923–2005) – český lední hokejista
 Petr Jan Vinš (* 1982) – český teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel
 Václav František Vinš (1914–1967) – český výtvarník